Il lago Manyara è un lago della Tanzania
 Il Parco nazionale del lago Manyara è un parco nazionale della Tanzania, che include l'omonimo lago
 La regione di Manyara è una delle regioni della Tanzania